Verdrag van Hamburg (1638) - tussen Frankrijk en Zweden
 Verdrag van Hamburg (1701) - huisverdrag van het huis Mecklenburg
 Verdrag van Hamburg (1762) - tussen Pruisen en Zweden